Die Beachsoccer-Afrikameisterschaft 2022 () war die 11. Auflage der Beachsoccer-Afrikameisterschaft und fand vom 21. bis 28. Oktober 2022 in Vilankulo in Mosambik statt. Titelverteidiger und erneuter Sieger ist die Auswahl des Senegal.

Senegal und Ägypten qualifizierten sich für die FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2023.

Qualifizierte Mannschaften 
  Ägypten
  Madagaskar
  Malawi
  Marokko
  Mosambik (Gastgeber)
  Senegal (Titelverteidiger)
  Uganda

Nigeria hat seine Teilnahme kurfzristig abgesagt.

Gruppenphase 
Die besten beiden Mannschaften jeder Gruppe rücken in die K.-O.-Runde vor.

Gruppe A 

|}

|-
|}

Gruppe B 

|-
|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 5 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Abschlussplatzierungen 
  Senegal
  Ägypten
  Marokko
  Mosambik
  Uganda
  Malawi
  Madagaskar

Weblinks 
 Website der CAF (arabisch/englisch/französisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußball (Mosambik)
Sportveranstaltung in Mosambik
Vilankulo